Sebastião José de Carvalho e Melo — primeiro-ministro de Portugal, Conde de Oeiras e o mais conhecido Marquês de Pombal
 Marquês de Pombal (título) — título nobiliárquico português
 Praça do Marquês de Pombal (Lisboa)
 Túnel do Marquês ou Túnel do Marquês do Pombal
 Estação Marquês de Pombal — estação do Metropolitano de Lisboa

Desambiguação